Sezon 2013/14 2. Fußball-Bundesligi - 40. edycja rozgrywek niemieckiej 2. Fußball-Bundesligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 18 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrz oraz wicemistrz awansowali bezpośrednio do Bundesligi, a 3. drużyna grała w barażu o awans z 16. drużyną Bundesligi. Dwie ostatnie drużyny spadły do 3. Ligi, a 16. drużyna grała w barażu o pozostanie w 2. Bundeslidze z 3. drużyną 3. Ligi.

2. Fußball-Bundesliga

Drużyny 
W 2. Bundeslidze w sezonie 2013/14 występowało 18 drużyn.

 * MSV Duisburg (11 miejsce) nie otrzymał licencji na grę w 2. Bundeslidze i w sezonie 2013/14 będzie występował w 3. Lidze, w związku z tym, w 2. Bundeslidze utrzymał się SV Sandhausen jako najwyżej sklasyfikowany spadkowicz.

Tabela 

 źródło:
 1. FC Köln i SC Paderborn 07 awansowały do Bundesligi 2014/15.
 SpVgg Greuther Fürth przegrał swoje mecze barażowe i pozostał w 2. Bundeslidze 2014/15.
 Arminia Bielefeld przegrała swoje mecze barażowe i spadła do 3. Ligi 2014/2015.
 Energie Cottbus i Dynamo Dresden spadły do 3. Ligi 2014/15.

Baraż o awans do Bundesligi 

 Hamburger SV wygrał mecze barażowe i pozostał w Bundeslidze 2014/15.
 SpVgg Greuther Fürth przegrał mecze barażowe i pozostał w 2. Bundeslidze 2014/15.

Baraż o pozostanie w 2. Bundeslidze 

 Arminia Bielefeld przegrała mecze barażowe i spadła do 3. Ligi 2014/15.
 SV Darmstadt 98 wygrał mecze barażowe i awansował do 2. Fußball-Bundesligi 2014/15.

Zobacz też 
 Bundesliga 2013/14
 3. Liga 2013/14
 Regionalliga 2013/14
 Oberliga 2013/14

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv
 
 
 

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2013 w piłce nożnej
2014 w piłce nożnej
2013 w Niemczech
2014 w Niemczech